Silke Möller - uma atleta da Alemanha.
1733 Silke - um asteróide da cintura principal, a 2,0102302 UA.
Silke Rottenberg - uma ex-futebolista alemã que atuava como goleira. 
Silke Hörner - uma nadadora alemã.

Desambiguação